A 31 115-ös számú közút egy rövid, öt számjegyű országos közút-szakasz Pest megyében.

Nyomvonala
A 20,800-as kilométerszelvénye közelében ágazik ki a 311-es főútból, amely itt Tápiószőlős lakott területének keleti szélén halad, észak-déli irányban. Nyugat felé indul; az ellenkező irányban ugyanitt ágazik ki az Újszilvásra tartó 31 118-as út. Települési neve az első két kilométeres szakaszán Fő út, majd egy kisebb iránytörés után a Kossuth Lajos út nevet veszi fel. A falu nyugati szélén lévő buszfordulóig tart, a buszfordulón túli erdő már Tápiószentmártonhoz tartozik. 

Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 4,094 kilométer.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. június 6.

Jegyzetek

31115